Il conte Max film del 1957, con Vittorio De Sica e Alberto Sordi  
Il conte Max film del 1991, con Christian De Sica ed Ornella Muti